Grand Prix Cycliste de Montréal – jednodniowy wyścig kolarski w Montrealu, w Kanadzie, rozgrywany we wrześniu. Należy do cyklu UCI World Tour.

Wyścig odbył się po raz pierwszy w 2010. Pierwszym zwycięzcą został Holender Robert Gesink.

Lista zwycięzców 
 2010: Robert Gesink ()
 2011: Rui Costa ()
 2012: Lars Petter Nordhaug ()
 2013: Peter Sagan ()
 2014: Simon Gerrans ()
 2015: Tim Wellens ()
 2016: Greg Van Avermaet ()
 2017: Diego Ulissi ()
 2018: Michael Matthews ()
 2019: Greg Van Avermaet ()
 2022: Tadej Pogačar ()

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona wyścigu